Janez Lampič – słoweński biegacz narciarski
 Janez Lampič – jugosłowiański kolarz